Molekulska formula -{C45H38O18}- se može odnositi na:

 Arekatanin B1
 Procijanidin C1
 Procijanidin C2